Praia da Gameleira (São Mateus) — praia no estado do Espírito Santo
 Praia da Gameleira (Touros) — praia no estado do Rio Grande do Norte

Gameleira